Die Liste der Nebenflüsse der Nims umfasst von deren Quelle () bis zur Mündung () mehr als 70 Fließgewässer. Die Nims entwässert ein Einzugsgebiet von ca. 889 km² über Prüm, Sauer, Mosel und Rhein in die Nordsee.

Hauptzuflüsse 
 Ehlenzbach
 Balesfelder Bach

Zuflüsse mit über sechs Kilometern Länge 
Die linken Zuflüsse sind in dunklem, die rechten in hellem Blau talwärts aufgeführt.

Zuflüsse (Gesamtliste) 

|-
| align="left" | Nimsquelle || rechts || 0,431 || 1,444 || 496 || align="left" | bei Weinsheim  || align="left" | 26288-112
|-
| align="left" | Bach vom Kalkhof || rechts || 0,739 || 0,953|| 446 || align="left" | bei Rommersheim  || align="left" | 26288-12
|-
| align="left" | Schwemmbach, auch Schweinbach || rechts || 0,811 || 1,569 || 429 || align="left" |  || align="left" | 26288-132
|-
| align="left" | Giesdorfer Bach || rechts || 1,426 || 1,706|| 421 || align="left" | in Giesdorf  || align="left" | 26288-14
|-
| align="left" | Bilsbach || links || 1,625 || 1,740 || 421 || align="left" | in Giesdorf  || align="left" | 26288-16
|-
| align="left" | Mehlbach || rechts || 0,535 || 0,989 || 415 || align="left" | südlich von Giesdorf  || align="left" | 26288-18
|-
| align="left" | Schalkenbach || links || 8,315 || 21,018 || 405 || align="left" | nördlich von Schönecken  || align="left" | 26288-29
|-
| align="left" | Altburger Bach || links || 6,114 || 10,709 || 400 || align="left" | bei Schönecken  || align="left" | 26288-32
|-
| align="left" | Bach vom Herrschenberg || links || 1,417 || 1,504 || 394 || align="left" | in Schönecken  || align="left" | 26288-332
|-
| align="left" | Wetteldorfer Bach || links || 2,021 || 1,434 || 393 || align="left" | in Schönecken  || align="left" | 26288-34
|-
| align="left" | Wiesbach || links || 1,276 || 0,483 || 386 || align="left" | südlich von Schönecken  || align="left" | 26288-352
|-
| align="left" | Waldbach || links || 0,499 || 0,265|| 385 || align="left" | südlich von Schönecken  || align="left" | 26288-354
|-
| align="left" | Perdsbach || rechts || 3,896 || 11,410 || 378 || align="left" | nördlich von Nimsreuland  || align="left" | 26288-36
|-
| align="left" | Heisdorfer Bach || rechts || 3,176 || 3,992 || 372 || align="left" | in Nimsreuland  || align="left" | 26288-38
|-
| align="left" | Wolfsbach || links || 0,954 || 0,522 || 370 || align="left" | in Nimsreuland || align="left" | 26288-392
|-
| align="left" | Huschseifen, auch Mausbach || rechts || 0,966 || 0,966 || 360 || align="left" | südlich von Nimsreuland  || align="left" | 26288-394
|-
| align="left" | Thierbach, auch Dürrbach || links || 8,275 || 15,542 || 351 || align="left" | in Lasel  || align="left" | 26288-4
|-
| align="left" | Taubenbach || rechts || 2,638 || 2,968 || 349 || align="left" | in Lasel  || align="left" | 26288-512
|-
| align="left" | Steinbach || links || 0,644 || 1,076 || 346 || align="left" | südlich von Lasel  || align="left" | 26288-5192
|-
| align="left" | Wolfsbach || rechts || 1,904|| 1,844 || 345 || align="left" | östlich von Feuerscheid  || align="left" | 26288-5194
|-
| align="left" | Johannisbach, auch Johannesbach || links || 5,912 || 8,192 || 339 || align="left" | an der Nimshuscheider Mühle  || align="left" | 26288-52
|-
| align="left" | Unterer Hardtgraben || rechts || 0,692 || 0,305 || 377 || align="left" | südwestlich von Nimshuscheid || align="left" | 26288-5312
|-
| align="left" | Brömersch || links || 1,394 || 0,738 || 333 || align="left" | südwestlich von Nimshuscheid  || align="left" | 26288-532
|-
| align="left" | Fischbach || rechts || 1,077 || 1,048 || 331 || align="left" | südwestlich von Nimshuscheid  || align="left" | 26288-534
|-
| align="left" | Gladbach || links || 3,635 || 4,564 || 325 || align="left" | südlich von Nimshuscheid  || align="left" | 26288-54
|-
| align="left" | Balesfelder Bach || links || 10,548 || 15,536 || 315 || align="left" | in Seffern  || align="left" | 26288-56
|-
| align="left" | Schleiderbach, auch Schleidergraben || rechts || 3,090 || 3,808 || 311 || align="left" | südöstlich von Schleid (bei Bitburg)  || align="left" | 26288-58
|-
| align="left" | Sefferweichbach || links|| 2,786 || 4,678|| 306 || align="left" | südwestlich von Sefferweich  || align="left" | 26288-592
|-
| align="left" | Bach am Finkenhof, auch Rottersbach || rechts || 1,794 || 1,140|| 300 || align="left" | nördlich von Bickendorf  || align="left" | 26288-594
|-
| align="left" | Waldwiesenbach, auch Lorenzbach || links || 1,208 || 0,519|| 299 || align="left" | nördlich von Bickendorf  || align="left" | 26288-596
|-
| align="left" | Nattenheimer Bach || links || 1,309 || 1,441 || 289 || align="left" | westlich von Nattenheim  || align="left" | 26288-598
|-
| align="left" | Ackergraben || links || 0,420 || 0,461 || 287 || align="left" | westlich von Nattenheim  || align="left" | 26288-5992
|-
| align="left" | Ehlenzbach || rechts || 13,384 || 27,900 || 286 || align="left" | südwestlich von Nattenheim  || align="left" | 26288-6
|-
| align="left" | Bach zur Wollmühle, auch Gersbach || links || 0,564 || 2,388 || 285 || align="left" | nördlich von Rittersdorf (Eifel)  || align="left" | 26288-712
|-
| align="left" | Ortsgraben, auch Schiersbach || rechts || 0,288 || 0,535 || 279 || align="left" | in Rittersdorf  || align="left" | 26288-714
|-
| align="left" | Rittersdorfer Bach, auch Wisselbach || links || 2,611 || 2,180 || 278 || align="left" | in Rittersdorf  || align="left" | 26288-716
|-
| align="left" | Wiesenbach, auch Wahlbach || rechts || 1,542 || 1,946 || 278 || align="left" | südlich von Rittersdorf  || align="left" | 26288-718
|-
| align="left" | Berleborn, auch Berlenbach || links || 2,634 || 1,939 || 276 || align="left" | bei Kinzenburg  || align="left" | 26288-72
|-
| align="left" | Steinebach, auch Hottersbach || links || 0,742 || 1,003 || 273 || align="left" | bei Bitburg  || align="left" | 26288-7312
|-
| align="left" | Dellbach || rechts || 1,881 || 1,437 || 272 || align="left" | bei Bitburg  || align="left" | 26288-732
|-
| align="left" | Fennelsbach || rechts || 1,545 || 1,381 || 260 || align="left" | bei Bitburg  || align="left" | 26288-736
|-
| align="left" | Waldgraben, auch Büchelsbach || rechts || 0,734 || 0,400 || 259 || align="left" | westlich von Bitburg  || align="left" | 26288-738
|-
| align="left" | Bittenbach || links || 1,603 || 3,476 || 250 || align="left" | westlich von Bitburg  || align="left" | 26288-74
|-
| align="left" | Masholder Bach, auch  Masholderbach  || rechts || 3,206 || 4,733 || 246 || align="left" | bei Masholder  || align="left" | 26288-752
|-
| align="left" | Weilerbach || rechts || 3,069 || 5,157 || 237 || align="left" | in Birtlingen  || align="left" | 26288-76
|-
| align="left" | Bach am Krümmenkopf, auch  Breitemerbach  || links || 2,244 || 0,815 || 237 || align="left" | südlich von Birtlingen  || align="left" | 26288-7712
|-
| align="left" | Langer Bach, auch  Winkelsteinerbach  || links || 1,495 || 1,648 || 236 || align="left" | südlich von Birtlingen  || align="left" | 26288-7714
|-
| align="left" | Wiesenbach || links || 1,364 || 0,693|| 235 || align="left" | bei Messerich  || align="left" | 26288-7716
|-
| align="left" | Bahnhofsgraben|| links || 0,465 || 0,137 || 234 || align="left" | in Messerich || align="left" | 26288-77192
|-
| align="left" | Kirschbach || rechts || 2,967 || 2,422 || 233 || align="left" | in Messerich  || align="left" | 26288-7729
|-
| align="left" | Messerichgraben || rechts || 0,347 || 0,340 || 232 || align="left" | südlich von Messerich  || align="left" | 26288-7732
|-
| align="left" | Wiesengraben || links || 0,189 || 0,019 || 231 || align="left" | südwestlich von Messerich  || align="left" | 26288-7734
|-
| align="left" | Ackerbach || rechts || 0,939 || 0,381 || 229 || align="left" | südwestlich von Messerich  || align="left" | 26288-7736
|-
| align="left" | Ingendorfer Bach || rechts || 3,049 || 2,856 || 228 || align="left" | südöstlich von Ingendorf  || align="left" | 26288-774
|-
| align="left" | Dockendorfer Bach || rechts || 2,011 || 1,506 || 227 || align="left" | östlich von Dockendorf  || align="left" | 26288-776
|-
| align="left" | Stedemerbach, auch  Stedemer Bach  || links || 5,483 || 7,060 || 227 || align="left" | östlich von Dockendorf  || align="left" | 26288-78
|-
| align="left" | Keuperbach || rechts || 1,499 || 2,099 || 221 || align="left" | südlich von Dockendorf  || align="left" | 26288-792
|-
| align="left" | Lambach || links|| 5,002 || 9,297 || 217 || align="left" | bei Wolsfeld  || align="left" | 26288-8
|-
| align="left" | Hubertusbach || rechts || 1,098 || 0,588 || 216 || align="left" | bei Wolsfeld  || align="left" | 26288-9112
|-
| align="left" | Wolsbach || links || 0,980 || 0,314 || 214 || align="left" | bei Wolsfeld || align="left" | 26288-9114
|-
| align="left" | Wiesengraben || rechts || 0,446 || 0,100 || 212|| align="left" | südlich von Wolsfeld  || align="left" | 26288-9116
|-
| align="left" | Wiesenbach || links || 0,646 || 0,247 || 212 || align="left" | südlich von Wolsfeld  || align="left" | 26288-91172
|-
| align="left" | Eichemer Bach, auch Pötzbach || links || 2,070 || 1,837 || 211|| align="left" | nördlich von Alsdorf  || align="left" | 26288-9118
|-
| align="left" | Waldbach || rechts || 0,642 || 0,527 || 210 || align="left" | nördlich von Alsdorf  || align="left" | 26288-91192
|-
| align="left" | Alsdorfer Bach || links || 1,121 || 0,667 || 208 || align="left" | in Alsdorf über den Mühlengraben  || align="left" | 26288-9122
|-
| align="left" | Obereckenbach || rechts || 0,410 || 0,252 || 206 || align="left" | bei Alsdorf  || align="left" | 26288-9132
|-
| align="left" | Steinchenbach || links || 0,801 || 0,200 || 206 || align="left" | bei Alsdorf  || align="left" | 26288-9134
|-
| align="left" | Heckenbach || links || 0,846|| 0,205 || 205 || align="left" | bei Alsdorf  || align="left" | 26288-9152
|-
| align="left" | Eckbach || rechts || 0,412 || 0,472 || 204 || align="left" | nördlich von Niederweis  || align="left" | 26288-916
|-
| align="left" | Diefenbach || links || 0,979 || 0,583 || 204 || align="left" | bei Niederweis  || align="left" | 26288-918
|-
| align="left" | Grasbach, auch Nüßbach || links || 7,855 || 13,512 || 203 || align="left" | in Niederweis  || align="left" | 26288-92
|-
| align="left" | Daufenbach || links || 2,639 || 0,925 || 200 || align="left" | bei Niederweis  || align="left" | 26288-94
|-
| align="left" | Frankenbach, auch Kuckucksgraben || links || 0,328 || 0,242|| 180 || align="left" | nordöstlich von Irrel  || align="left" | 26288-952
|-
| align="left" | Weilerbach || links || 1,807 || 0,995 || 179 || align="left" | nordöstlich von Irrel  || align="left" | 26288-96
|-
| align="left" | Lammbach || links || 5,772 || 11,510 || 172 || align="left" | östlich von Irrel  || align="left" | 26288-98

Einzelnachweise 

Nims
!Liste